International Association of Mathematical Physics – associazione per la ricerca in fisica matematica
 International Association for Military Pedagogy – associazione per la professionalità nell'insegnamento militare